Se også 979 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 

79
Artikler om enkelte år